Осётрик — название рек:
 Осётрик — верхний правый приток Осетра.
 Осётрик — нижний правый приток Осетра.